hrabstwo Beaufort (ang. Beaufort County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Beaufort (ang. Beaufort County) w USA, w stanie Karolina Południowa